

Patronyme 

 Angelo Longoni (né en 1956), auteur dramatique et réalisateur italien ;
 Emilio Longoni (1859-1932), peintre italien.

Autres 
 Longoni est un village de la commune de Koungou à Mayotte ;
 La baie de Longoni est une baie de la côte nord de l'île principale de Mayotte ;
 Port de Longoni est le principal port maritime de Mayotte.